Paris by Night désigne Paris durant la nuit.

Cinéma 

 Paris by Night est un film britannique de David Hare sorti en 1988.

Musique

Chanson 

 Paris by Night est une chanson d'Amanda Lear sortie en 2005.
 Paris by Night est une chanson de Bénabar sortie en 2014.

Album 

 Paris by Night est un album de Patrick Juvet sorti en 1977 ;
 Paris by Night est un album de Trust sorti en 1988 ;
 Paris by Night est un album de Bob Sinclar sorti en 2013.